Luigi Giorgi (1848-1912), orafo e incisore
Luigi Giorgi (1913-1945), militare
Luigi Giorgi (1987), calciatore